Germanici (o Germani) – gruppo di popoli europei parlanti le lingue germaniche
 Germanici – sinonimo di tedeschi, gruppo etnico europeo
 Germanici del Baltico – gruppo etnico tedesco

Pagine correlate 

Germanico